Île de Sable steht für:

 Île de Sable (Phantominsel) im Korallenmeer östlich der Chesterfieldinseln
 Sable Island, kanadische Insel im Atlantik